Donald MacBride – attore statunitense
 John MacBride – rivoluzionario irlandese
 Roger MacBride Allen – autore di fantascienza statunitense
 Seán MacBride – politico irlandese, Premio Nobel per la pace 1974
 Stuart MacBride – scrittore scozzese